Le terme Deharveng constitue un patronyme de famille d'origine européen. Il peut se référer à:

Personnalités

 Albert Louis Joseph Deharveng (- ), caporal au  d'infanterie. Mort pour la France le  à Saint-Gérard (Belgique), tué par l’ennemi.
 Louis Deharveng (né en 1949), entomologiste français.

Toponymes

 Rivière Deharveng est un fleuve tributaire de la rive sud du Lac aux Feuilles lequel se connecte à la baie d'Ungava. La rivière Deharveng coule dans le territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, situé dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Deharveng est un plan d'eau traversé par la rivière Deharveng.